Halsted es el nombre de varias estaciones del Metro de Chicago:

 Halsted (línea Naranja)
 Halsted (línea Verde)
 UIC–Halsted (Metro de Chicago)

en:Halsted#CTA stations